Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 13 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Anna Kournikova.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Martina Hingis face à Monica Seles. La Suissesse enregistre à cette occasion son  dans cette compétition, après celui de 1998. 

La tenante du titre, Lindsay Davenport, est éliminée dès le premier tour par Elena Dementieva, laquelle se hisse jusque dans le dernier carré.

Comme l'année précédente, Martina Hingis et Anna Kournikova remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2000
Masters
Tennis aux États-Unis en 2000
Masters
Tennis en novembre 2000